Antigua – wyspa na Morzu Karaibskim w archipelagu Wysp Nawietrznych, należąca do państwa Antigua i Barbuda
 Antigua Guatemala – miasto w Gwatemali w departamencie Sacatepéquez
 Antigua – miejscowość w Hiszpanii, na wyspie Fuerteventura
 La Antigua – gmina w Hiszpanii, w prowincji León